Сирія
Списки:Сирія